Papenhagen ist der Name folgender Orte: 

 Papenhagen, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Papenhagen (Richtenberg), Ortsteil der Gemeinde Richtenberg im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Papenhagen, ehemals im Kreis Kolberg-Körlin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Głowaczewo (Kołobrzeg)